Ostrava může být:

 Ostrava – statutární město a sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 Moravská Ostrava
 Slezská Ostrava
 Velká Ostrava
 Ostrava (tanker) – československá námořní loď
 Ostrava (báseň) – báseň Petra Bezruče
 Cerro Ostrava (2006 m) – vrchol v Patagonských Andách v Chile